Michaël Attali, né le  à Marseille (Bouches-du-Rhône), est un universitaire français, spécialiste en histoire du sport.

Formation 
Après des études secondaires au collège Gibraltar puis au lycée Saint-Charles durant lesquelles il pratique la natation au club municipal de Marseille puis au Cercle des nageurs lorsqu’il débute le triathlon Michaël Attali intègre l'UFRAPS de l'université de cette ville. Il y obtient la maîtrise STAPS et est reçu au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré EPS en 1993. Il passe ensuite avec succès l'agrégation en éducation physique et sportive en 1996. Inscrit à l'université Paris-X-Nanterre, il y obtient le DEA en 1998 puis le doctorat en STAPS et en Histoire contemporaine quatre ans plus tard. Il est habilité à diriger des recherches (HDR) à l’université Joseph-Fourier de Grenoble en 2010.

Carrière professionnelle 
Michaël Attali enseigne comme professeur certifié EPS dans l'enseignement secondaire de 1994 à 1999. Il intègre ensuite comme professeur agrégé (PRAG) l’UFRSTAPS de l'université de Marne-la-Vallée (1999-2001) puis  celle de Grenoble (2001-2004). Il poursuit sa carrière dans cette dernière comme maître de conférences (MCF) jusqu'en 2014 où il est nommé professeur des universités (PU)  à l'UFRAPS de Rennes où il est directeur du laboratoire Violences, Innovations, Politiques, Socialisations et Sports (EA4636). 

Membre du collège B de la  section du Conseil national des universités de 2011 à 2014 puis du collège A de 2015 à 2020, il est membre du comité scientifique du GDR CNRS Sport & Activité physique en charge de l'axe Enjeux  sociétaux

Autres mandats 
Michaël Attali qui a été président de la Société française d'histoire du sport de 2012 à 2018 est expert scientifique auprès du musée national de l'Éducation, du musée national du Sport et de l'UNESCO. Il contribue également à l'expertise de nombreuses revues scientifiques y compris internationales.

Axes de recherche 
Simultanément à sa thèse consacrée aux influences syndicales sur l'éducation physique française auxquelles il consacre deux ouvrages en 2004 et 2006, Michaël Attali oriente sa réflexion vers le sens de la pratique et des institutions sportives à laquelle il consacre une troisième publication en 2004. Si ces préoccupations sont toujours bien présentes dans ses travaux plus récents, son passage à Grenoble a induit un intérêt nouveau pour le domaine alpin.

Aujourd'hui cinq axes caractérisent ses travaux : l'étude des activités physiques et sportives comme espace de socialisation, leur analyse générationnelle, l’innovation dans la pratique des activités sportives et les processus de territorialisation, l'héritage des évènements sportifs et les politiques de développement international par le sport (UNESCO, etc.).

Publications

Ouvrages 
.
.
.
.
.
.
.

En collaboration 
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
. Rééditions revues et augmentées en 2009 et 2015.

Notes et références

Liens externes 

Historien français du XXIe siècle
Historien du sport
Naissance en octobre 1969
Naissance à Marseille
Enseignement du sport